Contronatura – (Schreie in der Nacht), film diretto da Antonio Margheriti (1969)
Contronatura – film diretto da Amasi Damiani (1976)
Contronatura – film diretto da Alessandro Tofanelli (2005)
Contro natura – saggio di Francesco Remotti (2008) dal sottotitolo Una lettera al Papa),
 Contronatura, Independent music festival – festival di musica indipendente organizzato nel Salento

Altri progetti